Correggio steht für:

 Correggio (Emilia-Romagna), eine italienische Stadt in der Provinz Reggio Emilia

Correggio ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio da Correggio (eigentlich Antonio Allegri; 1489–1534) italienischer, aus Correggio stammender Maler
 Josef Correggio (1810–1891), deutscher Maler und Opernsänger
 Joseph Kaspar Correggio (1870–1962), deutscher Maler
 Katharina Correggio-Neidlinger (1878–1956), deutsche Malerin
 Ludwig Correggio (* 1846; † 1920 oder 1930), deutscher Landschaftsmaler
 Max Correggio (1854–1908), deutscher Tier- und Landschaftsmaler